

Localidades 
Condado de Loving
Loving (Novo México)

Cinema 
Loving (filme) — filme norte-americano de 1970
Loving (2016) — filme norte-americano de 2016

Ver também
Loving You

Desambiguação